Maria Theresia van Oostenrijk (1767-1827), aartshertogin van Oostenrijk en prinses van Toscane
Maria Theresia van Oostenrijk (1862-1933), aartshertogin van Oostenrijk en prinses van Toscane